Słowatycze (Białoruś)
 Słowatycze (Ukraina)

Zobacz też: Sławatycze